Danny Losito – cantante e disc jockey italiano
Donatello Losito – pittore e grafico italo-tedesco
Horacio Losito – militare argentino
Luigi Losito – pittore italo-tedesco